Sarzedo (Arganil), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Arganil
 Sarzedo (Covilhã), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Covilhã
 Sarzedo (Moimenta da Beira), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Moimenta da Beira
 Sarzedo (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais